Flying Tigers – soprannome del 1st American Volunteer Group, gruppo aereo statunitense
 I falchi di Rangoon (Flying Tigers) – film del 1942 diretto da David Miller
Flying Tiger Line o Flying Tigers – compagnia aerea cargo statunitense
Flying Tiger Copenhagen – catena di negozi danese
Flying Tigers – album dei White Wizzard